Bogusław Nowak (ur. 1952) – polski żużlowiec
 Bogusław Nowak – realizator produkcji filmowych, teatralnych i telewizyjnych